Fire steht für:

 Fire!!, US-amerikanische Literaturzeitschrift aus dem Jahr 1926
 Fire (U2-Lied), Song von U2 aus dem Jahr 1981
 Fire (Lied), Song von The Prodigy aus dem Jahr 1992
 Fire – Wenn Liebe Feuer fängt, kanadischer Spielfilm aus dem Jahr 1996
 Fire – Wie weit gehst du?, deutscher Action-Thriller aus dem Jahr 2009 
 ein LCD-Spiel der Reihe Nintendo Game & Watch, siehe Bouncing Babies (Computerspiel)
 Fire (Software), eine Instant-Messaging-Software für Mac OS X
 Fire Tablets, eine Reihe von Amazon-Tabletcomputern
 Portland Fire, ein ehemaliges WNBA-Basketball-Franchise

Fire ist der Familienname folgender Personen:
 Andrew Z. Fire (* 1959), US-amerikanischer Biologe
 Jada Fire (* 1976), US-amerikanische Pornodarstellerin
 Richard Fire (1945–2015), US-amerikanischer Drehbuchautor und Schauspieler

FIRE steht als Abkürzung für:
 Flight Investigation of the Reentry Environment, ein Forschungsprogramm der NASA, siehe Project FIRE
 Fully Integrated Robotized Engine, ein Verbrennungsmotor von Fiat
 Financial Independence, Retire Early (finanzielle Unabhängigkeit, früher Ruhestand), eine Lifestyle-Bewegung, siehe Frugalismus

Siehe auch:
 Feier
 F.I.R.E.
 Under Fire

Abkürzung